Toponímia:
 Gerf Hussein, llogaret nubi al sud de Dendur a la riba oest del Nil avui cobert pel Llac Nasser, on hi havia un temple egipci 
 Biografies:
 Hussayn ibn Yahya al-Ansarí, valí de Saragossa (774- 781).
 Husayn Ali Mirza (1789- 1835) príncep qadjar de Pèrsia i xa a Xiraz i Isfahan (1834 - 1835) 
 Husayn ibn Hasan, funcionari otomà que va exercir com a sandjakbegi de Gaza succeint al seu pare Hasan ibn Muhammad el 1644.
 Hussayn ibn Imran emir de la Batiha, fill i successor d'Imran ibn Xahin fundador de la dinastia dels Banu Xahin 
 Husayn Kamil (El Caire, 1853-1917), soldà d'Egipte i el Sudan sota protectorat britànic (1914 - 1917).
 Husayn Manzade (1621 - 1690/1697), fill de l'emir libanès Fakhr al-Din II 
 Husayn Nizam Xah, diversos personatges
 Husayn Xah Arghun (Kandahar? 1490 - 1556), fundador de la dinastia Arghun del Sind.
 Husayn Xah Langah, diversos sultans de Multan
 Husayn Xah Xarki sultà xàrquida de Jaunpur (1458- 1493/1494), 
 Hüseyin Avni Paixà (Gelendost, 1820/1821 - Istanbul, 1876), general i gran visir otomà 
 Hüseyin Cahit Yalçın (1874 - 1957), periodista, polític i escriptor turc.
 Hüseyin Hilmi Paixà (Midilli o Mitilene 1855 - Viena, 1922), gran visir otomà 
 Hüseyin Rahmi Gürpınar (Istanbul, 1864 - 1944), escriptor turc 
 Hussayn Bayqara (1438 - 1506), sobirà timúrida, governant d'Herat del 1469 al 1506 
 Hussayn ibn Hamdan, primer cap dels hamdànides després emirs de Mosul i Alep.
 Al-Hussayn ibn Numayr (s. VII), general sufyanita de la tribu kindita dels sakun 
 Hussein I de Jordània (Amman, Jordània 1935 - Rochester, EUA, 1999), rei de Jordània 
 Hussein Mohamed Farrah (1962, Beledweyne), senyor de la guerra de Somàlia fill del general i autoproclamat president Muhammad Fara Hassan 
 Hussein al-Hàkim Bi-Amrillah, sisè califa fatimita al Caire (996-1021) 
 Hussayn ibn Alí, diversos personatges
 Hussein ibn Hussein darrer bei otomà d'Alger que va governar del 1818 al 1830 
 Hussein Khan kan d'Astrakhan vers 1521 
 Hussein Ahmed Salah (1956, Ali Sabieh), atleta de Djibouti especialista en marató.
 Hussein Maziq (1918 - 2006), polític libi 
 al-Husayn II ibn Mahmud (Tunis, 1784 - 1835), bey de Tunis de la dinastia husaynita de Tunísia del 1824 a 1835
 Abu-Alí al-Hussayn ibn ad-Dahhak, poeta de Bàssora 
 Abdirizak Haji Hussein (1924, Galkacyo, Mudug, Somàlia), polític somali primer president de Somàlia (1964 -1967)
 Abdullah ibn Husayn al-Ahmar (1933-2007) fou xeic dels hashid, i president del parlament iemenita (Assemblea de ...
 Abu-Abd-Al·lah al-Hussayn ibn Alí ibn Jàfar al-Ijlí (978/979 - 1055/1056), jurista musulmà d'origen persa 
 Abu l-Husayn Ahmad (Fars, segle X), oficial dels buwàyhides i escriptor en àrab 
 Abu-l-Hussayn Àhmad ibn Muhàmmad al-Qàïm imam alida del Tabaristan 
 Abu-l-Hussayn Bàjkam, amir turc del califat abbàssida
 Abu-l-Hussayn al-Baridí, funcionari abbàssida 
 Abu-l-Maali ibn Hussayn, emir de la Batiha de la dinastia Banu Shahin.
 Abu-l-Qàssim al-Hussayn ibn Alí al-Maghribí (Alep, 981 - Mayyafarikin, 1017), visir abbàssida de la família dels Banu l-Maghribí.
 Ağa Hüseyin Paixà (Edirne, 1776 / 1777 - Vidin, 1849) militar otomà 
 Amir Husayn (s. XIII), emir dels karaunes i breument amir principal del kanat de Txagatai 
 Amudja-zade Husayn Paixà, gran visir otomà 
 Abu-l-Fadl al-Abbàs ibn al-Hussayn aix-Xirazí polític buwàyhida de l'Iraq 
 Ala al-Din Husayn (? - 1161), sultà gúrida persa (1149- 1161) 
 Ala al-Din Husayn Xah (s. XV - XVI), fundador de la dinastia husainita de Bengala 
 Alaa Hussein Ali (c. 1948), cap d'estat i president provisional de Kuwait (1990).
 Barack Hussein Obama (1961), President dels Estats Units d'Amèrica 
 Deli Husayn Paixà general, gran visir i governador otomà.
 Djindji Khodja Husayn (Safranbolu, segle XVI- Mikhalič, 1648), favorit del sultà Ibrahim I.
 Hadjdji Husayn I Paixà (Mallorca, s. XVI), corsari i governador otomà d'Algèria
 Izz al-Din Husayn Xansabani sobirà xansabànida de Ghur probablement amb títol d'emir 
 Khwadja Altaf Husayn Hali (Panipat o Hali 1837- 1914), poeta en urdú 
 Küçük Hüseyin Paixà (1758- 1803), militar otomà d'ètnia circassiana
 Mir Muhammad Husayn (s. XIX), emir de Bukharà fill i successor de Haydar Tura Khan 
 Mirza Muhammad Husayn Gharawi Naini (1860- 1936), aiatol·là iranià 
 Mohamed Hussein Tantawi (1935), oficial i polític egipci 
 Muhammad Husayn Bushrui (Khorasan, 1814 - 1849), mul·là persa primer convers al babisme 
 Muzaffar Husayn, sultà timúrida d'Herat que va governar de 1506 al 1507
 Nahla Hussain al-Shaly (1971 o 1972 – Sulaimaniyah, Iraq, 2008) activista dels drets de la dona al Kurdistan iraquià
 Nur Hassan Hussein (1938), polític de Somàlia 
 Pir Husayn (? - 1342) príncep cobànida, fill de Xaikh Mahmud virrei ilkhànida de Geòrgia, i net d'amir Coban.
 Saddam Hussein (Tikrit, Iraq, 1937 - Bagdad, 2006), militar i president d'Iraq entre 1979 i 2003 
 Sàyyid Ghulam Hussayn Tabatabai (Delhi 1727/1728- Husaynabad, c. 1815), polític indi del temps de Xah Alam 
 Xaïkh Husain, sant etíop
 Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein (Xuddur, 1912) president del parlament de Somàlia (1965-69) i president constitucional interí 
 Sultan Husayn I (1668- 1726) xa safàvida de Pèrsia.
 Sultan Husayn II, xa safàvida
 Al-Hussayn ibn Alí ibn Abi-Tàlib, net de Mahoma
 Hussayn (I) ibn Alí, bei de Tunis
 Hussayn Bayqara, sobirà timúrida
 Hussein ibn Ali (xerif de la Meca), emir i xerif de la Meca 
 Husayn Kamil, sultà d'Egipte 
 Hussein Chalayan, artista turc

Altres 
 Nasr Athlétique de Hussein Dey, club de futbol algerià de la ciutat d'Alger

Vegeu també 
 Hussayn (nom)